|-
|12001 Gasbarini||1996 ED9|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,043|| align=right|14,05|| align=right|5,571||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12002 Suess||1996 FR1|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,115|| align=right|9,43|| align=right|5,231||MBA||19. marec 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|12003 Hideosugai||1996 FM5|| align=right|12,2|| align=right|3,360|| align=right|0,097|| align=right|9,87|| align=right|6,157||MBA||20. marec 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12004)||1996 JW1|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,136|| align=right|00,94|| align=right|5,628||MBA||15. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(12005)||1996 KA3|| align=right|12,8|| align=right|3,171|| align=right|0,159|| align=right|10,92|| align=right|5,646||MBA||19. maj 1996||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|(12006)||1996 OO|| align=right|12,2|| align=right|3,990|| align=right|0,083|| align=right|10,27|| align=right|7,970||HLD||20. julij 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|12007 Fermat||1996 TD7|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,100|| align=right|6,37|| align=right|3,397||MBA||11. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|12008 Kandrup||1996 TY9|| align=right|13,1|| align=right|1,997|| align=right|0,317|| align=right|29,75|| align=right|2,822||MBA||11. oktober 1996||Catalina||T. B. Spahr
|-
|(12009)||1996 UE|| align=right|15,0|| align=right|2,195|| align=right|0,279|| align=right|4,16|| align=right|3,251||MBA||16. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12010)||1996 UN|| align=right|15,3|| align=right|2,225|| align=right|0,140|| align=right|4,79|| align=right|3,317||MBA||18. oktober 1996||Kleť||Klet
|-
|(12011)||1996 VT5|| align=right|14,2|| align=right|2,302|| align=right|0,101|| align=right|7,58|| align=right|3,492||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12012 Kitahiroshima||1996 VH8|| align=right|14,1|| align=right|2,284|| align=right|0,147|| align=right|7,16|| align=right|3,450||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12013 Sibatahosimi||1996 VU8|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,133|| align=right|6,14|| align=right|3,351||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12014 Bobhawkes||1996 VX15|| align=right|14,1|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|1,74|| align=right|3,695||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12015)||1996 WA|| align=right|14,8|| align=right|2,206|| align=right|0,136|| align=right|4,02|| align=right|3,277||MBA||16. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12016 Green||1996 XC|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,193|| align=right|6,72|| align=right|3,804||MBA||1. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12017)||1996 XC1|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,060|| align=right|2,07|| align=right|3,468||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12018)||1996 XJ15|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,176|| align=right|6,50|| align=right|3,789||MBA||10. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12019)||1996 XF19|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,152|| align=right|4,13|| align=right|3,494||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12020)||1996 XW19|| align=right|14,0|| align=right|2,352|| align=right|0,150|| align=right|6,93|| align=right|3,605||MBA||11. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12021)||1996 XX19|| align=right|14,7|| align=right|2,240|| align=right|0,161|| align=right|4,02|| align=right|3,352||MBA||12. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12022 Hilbert||1996 XH26|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,108|| align=right|00,58|| align=right|3,583||MBA||15. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12023)||1996 YJ|| align=right|14,3|| align=right|2,325|| align=right|0,136|| align=right|6,27|| align=right|3,545||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12024)||1996 YN2|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,175|| align=right|2,52|| align=right|3,495||MBA||28. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12025)||1997 AJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,106|| align=right|3,19|| align=right|3,546||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12026)||1997 AV1|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|6,97|| align=right|3,814||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12027)||1997 AB5|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,166|| align=right|6,52|| align=right|3,760||MBA||3. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12028)||1997 AK7|| align=right|14,1|| align=right|2,594|| align=right|0,176|| align=right|14,31|| align=right|4,177||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12029)||1997 AQ22|| align=right|13,6|| align=right|2,781|| align=right|0,158|| align=right|8,55|| align=right|4,638||MBA||11. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12030)||1997 BF3|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,222|| align=right|5,49|| align=right|3,519||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12031)||1997 BY4|| align=right|13,8|| align=right|2,339|| align=right|0,155|| align=right|9,94|| align=right|3,577||MBA||30. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|12032 Ivory||1997 BP5|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|2,71|| align=right|3,652||MBA||31. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|12033 Anselmo||1997 BD9|| align=right|13,5|| align=right|3,222|| align=right|0,121|| align=right|2,55|| align=right|5,782||MBA||31. januar 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12034)||1997 CR|| align=right|13,6|| align=right|2,702|| align=right|0,175|| align=right|13,46|| align=right|4,441||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12035 Ruggieri||1997 CP13|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,077|| align=right|1,29|| align=right|3,793||MBA||1. februar 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(12036)||1997 CR19|| align=right|13,1|| align=right|2,726|| align=right|0,064|| align=right|7,14|| align=right|4,500||MBA||11. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12037)||1997 CT19|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,175|| align=right|1,46|| align=right|3,685||MBA||11. februar 1997||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(12038)||1997 CE20|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,140|| align=right|5,39|| align=right|4,110||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12039)||1997 CB22|| align=right|12,7|| align=right|2,786|| align=right|0,093|| align=right|6,73|| align=right|4,650||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12040 Jacobi||1997 EK8|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|2,72|| align=right|3,764||MBA||8. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12041)||1997 EQ25|| align=right|13,4|| align=right|3,355|| align=right|0,106|| align=right|12,28|| align=right|6,145||MBA||5. marec 1997||Oohira||T. Urata
|-
|12042 Laques||1997 FC|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|11,86|| align=right|5,191||MBA||17. marec 1997||Ramonville St Agne||C. Buil
|-
|(12043)||1997 FN|| align=right|12,8|| align=right|2,985|| align=right|0,060|| align=right|12,58|| align=right|5,157||MBA||22. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12044 Fabbri||1997 FU|| align=right|12,8|| align=right|2,595|| align=right|0,138|| align=right|14,00|| align=right|4,179||MBA||29. marec 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|12045 Klein||1997 FH1|| align=right|13,1|| align=right|2,608|| align=right|0,191|| align=right|12,73|| align=right|4,210||MBA||30. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12046)||1997 FQ4|| align=right|12,6|| align=right|3,154|| align=right|0,109|| align=right|3,99|| align=right|5,601||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12047 Hideomitani||1997 GX3|| align=right|13,1|| align=right|2,994|| align=right|0,045|| align=right|10,10|| align=right|5,179||MBA||3. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12048)||1997 GW29|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,125|| align=right|11,31|| align=right|5,138||MBA||2. april 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12049)||1997 GT32|| align=right|13,2|| align=right|2,896|| align=right|0,100|| align=right|1,39|| align=right|4,928||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12050 Humecronyn||1997 HE14|| align=right|13,1|| align=right|2,912|| align=right|0,091|| align=right|1,24|| align=right|4,968||MBA||27. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12051 Pícha||1997 JO|| align=right|14,2|| align=right|2,306|| align=right|0,173|| align=right|9,39|| align=right|3,501||MBA||2. maj 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|12052 Aretaon||1997 JB16|| align=right|10,6|| align=right|5,278|| align=right|0,068|| align=right|11,44|| align=right|12,13||JUT||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|12053 Turtlestar||1997 PK2|| align=right|14,4|| align=right|2,368|| align=right|0,142|| align=right|6,10|| align=right|3,644||MBA||9. avgust 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(12054)||1997 TT9|| align=right|11,6|| align=right|5,116|| align=right|0,064|| align=right|10,11|| align=right|11,57||JUT||5. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12055)||1997 YR11|| align=right|14,6|| align=right|2,198|| align=right|0,024|| align=right|6,49|| align=right|3,258||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12056 Yoshigeru||1997 YS11|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|6,29|| align=right|3,451||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12057 Alfredsturm||1998 DK1|| align=right|15,2|| align=right|2,156|| align=right|0,053|| align=right|2,36|| align=right|3,166||MBA||18. februar 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(12058)||1998 DV11|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,178|| align=right|4,93|| align=right|4,400||MBA||24. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12059)||1998 ED14|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,184|| align=right|4,13|| align=right|4,044||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12060)||1998 FH2|| align=right|14,3|| align=right|2,370|| align=right|0,255|| align=right|22,17|| align=right|3,647||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12061 Alena||1998 FQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,192|| align=right|3,89|| align=right|3,439||MBA||21. marec 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(12062)||1998 FB10|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,198|| align=right|6,28|| align=right|4,123||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12063)||1998 FH11|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|8,78|| align=right|3,593||MBA||22. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12064 Guiraudon||1998 FZ15|| align=right|13,2|| align=right|2,574|| align=right|0,072|| align=right|21,56|| align=right|4,129||MBA||28. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|12065 Jaworski||1998 FA33|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,176|| align=right|2,86|| align=right|3,713||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12066)||1998 FX39|| align=right|14,4|| align=right|2,548|| align=right|0,274|| align=right|4,30|| align=right|4,066||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12067 Jeter||1998 FH42|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,181|| align=right|9,04|| align=right|3,860||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12068 Khandrika||1998 FZ53|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,189|| align=right|5,03|| align=right|3,478||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12069)||1998 FC59|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,179|| align=right|7,13|| align=right|3,394||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12070 Kilkis||1998 FK63|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|2,85|| align=right|3,796||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12071 Davykim||1998 FV63|| align=right|14,2|| align=right|2,246|| align=right|0,157|| align=right|5,47|| align=right|3,366||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12072 Anupamakotha||1998 FA65|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,123|| align=right|4,70|| align=right|3,843||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12073 Larimer||1998 FD66|| align=right|14,1|| align=right|2,418|| align=right|0,084|| align=right|6,24|| align=right|3,759||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12074 Carolinelau||1998 FZ68|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|9,46|| align=right|4,158||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12075 Legg||1998 FX69|| align=right|14,4|| align=right|2,461|| align=right|0,165|| align=right|3,96|| align=right|3,859||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12076)||1998 FT70|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,239|| align=right|3,51|| align=right|4,278||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12077)||1998 FZ70|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,144|| align=right|14,56|| align=right|4,240||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12078)||1998 FJ72|| align=right|15,2|| align=right|2,198|| align=right|0,113|| align=right|3,69|| align=right|3,259||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12079 Kaibab||1998 FZ73|| align=right|14,3|| align=right|2,416|| align=right|0,173|| align=right|1,44|| align=right|3,755||MBA||22. marec 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12080)||1998 FC111|| align=right|12,3|| align=right|3,013|| align=right|0,090|| align=right|9,03|| align=right|5,230||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12081)||1998 FH115|| align=right|13,6|| align=right|2,282|| align=right|0,221|| align=right|5,15|| align=right|3,446||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12082)||1998 FS118|| align=right|13,8|| align=right|2,669|| align=right|0,287|| align=right|12,37|| align=right|4,360||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12083)||1998 FS121|| align=right|14,5|| align=right|2,129|| align=right|0,002|| align=right|2,60|| align=right|3,106||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12084)||1998 FL125|| align=right|13,2|| align=right|2,580|| align=right|0,096|| align=right|13,44|| align=right|4,144||MBA||22. marec 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(12085)||1998 HV19|| align=right|15,7|| align=right|2,172|| align=right|0,063|| align=right|4,11|| align=right|3,200||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12086 Joshualevine||1998 HC22|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,108|| align=right|5,19|| align=right|3,728||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12087 Tiffanylin||1998 HB30|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,162|| align=right|3,49|| align=right|3,288||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12088 Macalintal||1998 HZ31|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,074|| align=right|6,24|| align=right|3,615||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12089 Maichin||1998 HO35|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|3,38|| align=right|3,611||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12090)||1998 HX36|| align=right|14,1|| align=right|2,784|| align=right|0,228|| align=right|7,05|| align=right|4,645||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12091 Jesmalmquist||1998 HS96|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|3,844||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12092)||1998 HH97|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,147|| align=right|8,22|| align=right|4,126||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12093 Chrimatthews||1998 HF99|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,028|| align=right|5,38|| align=right|3,689||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12094 Mazumder||1998 HX99|| align=right|14,7|| align=right|2,237|| align=right|0,104|| align=right|4,45|| align=right|3,345||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12095)||1998 HE102|| align=right|13,6|| align=right|2,854|| align=right|0,016|| align=right|1,44|| align=right|4,820||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12096)||1998 HL120|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,141|| align=right|13,85|| align=right|4,102||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12097)||1998 HG121|| align=right|14,0|| align=right|2,398|| align=right|0,146|| align=right|6,15|| align=right|3,712||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12098)||1998 HV122|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,212|| align=right|10,28|| align=right|5,484||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12099 Meigooni||1998 HQ124|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,057|| align=right|5,75|| align=right|3,577||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12100)||1998 HR149|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,042|| align=right|2,72|| align=right|4,187||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|12101 Trujillo||1998 JX2|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,094|| align=right|10,26|| align=right|5,164||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12102)||1998 JB4|| align=right|13,7|| align=right|2,701|| align=right|0,133|| align=right|12,23|| align=right|4,438||MBA||5. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12103)||1998 KL|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,162|| align=right|5,45|| align=right|3,475||MBA||19. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|12104 Chesley||1998 KO6|| align=right|12,5|| align=right|3,014|| align=right|0,018|| align=right|11,15|| align=right|5,231||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12105)||1998 KA10|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,167|| align=right|4,74|| align=right|3,453||MBA||25. maj 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12106 Menghuan||1998 KQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|5,77|| align=right|3,665||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12107)||1998 KU46|| align=right|14,5|| align=right|2,179|| align=right|0,028|| align=right|5,04|| align=right|3,217||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12108)||1998 KJ48|| align=right|13,8|| align=right|3,087|| align=right|0,166|| align=right|5,07|| align=right|5,424||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12109)||1998 KD51|| align=right|12,7|| align=right|2,713|| align=right|0,150|| align=right|8,80|| align=right|4,467||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12110)||1998 KL56|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,107|| align=right|1,44|| align=right|3,357||MBA||22. maj 1998||La Palma||M. R. Burleigh; N. P. Bannister
|-
|12111 Ulm||1998 LU|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,068|| align=right|3,89|| align=right|4,100||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12112)||1998 MK4|| align=right|12,1|| align=right|3,117|| align=right|0,136|| align=right|22,91|| align=right|5,501||MBA||23. junij 1998||Catalina||CSS
|-
|12113 Hollows||1998 OH12|| align=right|13,7|| align=right|3,003|| align=right|0,115|| align=right|11,71|| align=right|5,203||MBA||29. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(12114)||1998 QJ8|| align=right|13,0|| align=right|3,175|| align=right|0,174|| align=right|14,75|| align=right|5,655||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12115)||1998 SD2|| align=right|12,0|| align=right|3,223|| align=right|0,096|| align=right|17,88|| align=right|5,786||MBA||16. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(12116)||1999 JA34|| align=right|13,0|| align=right|3,218|| align=right|0,050|| align=right|8,75|| align=right|5,772||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12117 Meagmessina||1999 JT60|| align=right|14,7|| align=right|2,466|| align=right|0,177|| align=right|3,07|| align=right|3,871||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12118 Mirotsin||1999 NC9|| align=right|14,7|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|6,10|| align=right|3,436||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12119 Memamis||1999 NG9|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,112|| align=right|6,64|| align=right|3,480||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12120)||1999 NQ41|| align=right|15,0|| align=right|2,162|| align=right|0,014|| align=right|4,31|| align=right|3,179||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12121)||1999 NX48|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,112|| align=right|13,62|| align=right|4,093||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12122)||1999 NV55|| align=right|12,6|| align=right|2,993|| align=right|0,021|| align=right|11,23|| align=right|5,176||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12123)||1999 OS|| align=right|14,5|| align=right|2,440|| align=right|0,196|| align=right|2,32|| align=right|3,810||MBA||18. julij 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12124)||1999 RG3|| align=right|14,0|| align=right|2,896|| align=right|0,080|| align=right|1,96|| align=right|4,927||MBA||6. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|12125 Jamesjones||1999 RS4|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,191|| align=right|00,22|| align=right|5,473||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12126)||1999 RM11|| align=right|10,1|| align=right|5,249|| align=right|0,208|| align=right|2,05|| align=right|12,03||JUT||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12127 Mamiya||1999 RD37|| align=right|13,7|| align=right|2,454|| align=right|0,188|| align=right|3,57|| align=right|3,844||MBA||9. september 1999||Saporo||K. Watanabe
|-
|12128 Palermiti||1999 RP43|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,104|| align=right|10,36|| align=right|5,236||MBA||13. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12129)||1999 RB138|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,148|| align=right|1,32|| align=right|5,728||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12130 Mousa||1999 RD146|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,109|| align=right|5,66|| align=right|4,287||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12131)||2085 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,906|| align=right|0,025|| align=right|1,01|| align=right|4,953||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12132)||2103 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,139|| align=right|3,03|| align=right|4,332||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12133)||2558 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,165|| align=right|5,15|| align=right|5,559||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12134)||2574 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,160|| align=right|0,081|| align=right|22,25|| align=right|5,617||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12135)||3021 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,157|| align=right|0,089|| align=right|12,29|| align=right|5,608||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12136)||3045 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,645|| align=right|0,162|| align=right|12,73|| align=right|4,302||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12137)||4004 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,026|| align=right|5,33|| align=right|4,319||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12138)||4053 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,113|| align=right|6,36|| align=right|3,910||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12139)||4055 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,122|| align=right|3,08|| align=right|3,533||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12140)||4087 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,113|| align=right|2,03|| align=right|3,910||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12141)||4112 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,043|| align=right|1,91|| align=right|4,305||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12142)||4624 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,173|| align=right|4,09|| align=right|5,572||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12143)||4631 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,330|| align=right|0,048|| align=right|7,21|| align=right|3,555||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12144)||4661 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,886|| align=right|0,041|| align=right|2,71|| align=right|4,901||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12145)||4730 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,088|| align=right|4,76|| align=right|4,346||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12146)||6035 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,650|| align=right|0,194|| align=right|11,30|| align=right|4,312||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12147)||6082 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,491|| align=right|0,091|| align=right|3,48|| align=right|3,930||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12148)||6636 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,882|| align=right|0,014|| align=right|3,78|| align=right|4,892||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12149)||9099 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,141|| align=right|0,116|| align=right|12,72|| align=right|5,567||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12150)||1051 T-1|| align=right|12,4|| align=right|2,996|| align=right|0,052|| align=right|10,51|| align=right|5,185||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12151)||1220 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,143|| align=right|1,47|| align=right|3,783||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12152)||1287 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,020|| align=right|1,77|| align=right|3,350||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12153)||3219 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,129|| align=right|3,64|| align=right|3,399||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12154)||3329 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,017|| align=right|0,058|| align=right|9,96|| align=right|5,238||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12155)||4193 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,405|| align=right|0,207|| align=right|3,10|| align=right|3,728||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12156)||1042 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,120|| align=right|1,92|| align=right|4,313||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12157)||1070 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,096|| align=right|5,83|| align=right|3,750||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12158)||1101 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,001|| align=right|0,065|| align=right|1,26|| align=right|5,197||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12159)||1142 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,150|| align=right|1,35|| align=right|3,746||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12160)||1152 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,410|| align=right|0,198|| align=right|4,88|| align=right|3,740||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12161)||1158 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,206|| align=right|1,69|| align=right|3,715||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12162)||2145 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,163|| align=right|13,47|| align=right|4,306||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12163)||3013 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,069|| align=right|4,39|| align=right|4,271||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12164 Lowellgreen||3067 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,178|| align=right|0,068|| align=right|2,22|| align=right|3,213||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12165)||3289 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,018|| align=right|9,77|| align=right|5,168||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12166)||3372 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,650|| align=right|0,181|| align=right|6,57|| align=right|4,313||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12167)||4306 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,390|| align=right|0,217|| align=right|9,60|| align=right|3,694||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12168)||5141 T-2|| align=right|12,7|| align=right|3,013|| align=right|0,100|| align=right|9,53|| align=right|5,230||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12169)||2031 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,024|| align=right|4,35|| align=right|3,287||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12170)||2372 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,300|| align=right|3,00|| align=right|5,360||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12171)||2382 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,059|| align=right|2,38|| align=right|4,533||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12172)||2390 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,387|| align=right|0,071|| align=right|7,61|| align=right|3,688||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12173)||3135 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,740|| align=right|0,059|| align=right|3,43|| align=right|4,535||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12174)||3164 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,681|| align=right|0,111|| align=right|12,98|| align=right|4,389||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12175)||3197 T-3|| align=right|12,7|| align=right|3,102|| align=right|0,188|| align=right|2,90|| align=right|5,464||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12176)||3468 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,143|| align=right|2,04|| align=right|3,717||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12177)||4074 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,084|| align=right|3,32|| align=right|3,714||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12178)||4304 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,713|| align=right|0,024|| align=right|4,49|| align=right|4,467||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12179)||5030 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,101|| align=right|0,201|| align=right|11,82|| align=right|5,459||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12180)||5167 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,087|| align=right|10,35|| align=right|5,574||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12181)||1964 VL1|| align=right|13,8|| align=right|2,672|| align=right|0,258|| align=right|5,45|| align=right|4,366||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|12182 Storm||1973 UQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,147|| align=right|1,86|| align=right|3,695||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12183)||1975 SU1|| align=right|13,1|| align=right|3,236|| align=right|0,118|| align=right|1,47|| align=right|5,821||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(12184)||1975 SB2|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,128|| align=right|7,86|| align=right|3,382||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|12185 Gasprinskij||1976 SL5|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,091|| align=right|5,56|| align=right|4,543||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|12186 Mitukurigen||1977 ER5|| align=right|13,6|| align=right|2,902|| align=right|0,062|| align=right|00,82|| align=right|4,943||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|12187 Lenagoryunova||1977 RL7|| align=right|13,7|| align=right|2,667|| align=right|0,241|| align=right|13,32|| align=right|4,355||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12188)||1978 PE|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,230|| align=right|5,24|| align=right|3,487||MBA||9. avgust 1978||La Silla||R. M. West
|-
|12189 Dovgyj||1978 RQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,150|| align=right|5,68|| align=right|3,467||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|12190 Sarkisov||1978 SE5|| align=right|13,4|| align=right|2,556|| align=right|0,059|| align=right|8,99|| align=right|4,086||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|12191 Vorontsova||1978 TT8|| align=right|13,6|| align=right|2,599|| align=right|0,272|| align=right|5,09|| align=right|4,189||MBA||9. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12192)||1978 VD5|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,125|| align=right|1,25|| align=right|5,424||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12193)||1979 EL|| align=right|11,9|| align=right|2,636|| align=right|0,160|| align=right|14,80|| align=right|4,278||MBA||4. marec 1979||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(12194)||1979 KO1|| align=right|14,0|| align=right|2,439|| align=right|0,229|| align=right|7,29|| align=right|3,808||MBA||24. maj 1979||Bickley||Perth Observatory
|-
|(12195)||1979 MM4|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,169|| align=right|2,81|| align=right|3,250||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12196)||1979 MM8|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,125|| align=right|3,65|| align=right|3,836||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12197)||1980 FR2|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,195|| align=right|5,34|| align=right|4,090||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12198)||1980 PJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,143|| align=right|0,242|| align=right|4,55|| align=right|3,138||MBA||6. avgust 1980||La Silla||R. M. West
|-
|12199 Sohlman||1980 TK6|| align=right|13,8|| align=right|2,420|| align=right|0,110|| align=right|6,49|| align=right|3,765||MBA||8. oktober 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12200)||1981 EM7|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,210|| align=right|5,82|| align=right|4,157||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12201)||1981 ED12|| align=right|14,3|| align=right|2,509|| align=right|0,081|| align=right|11,43|| align=right|3,972||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12202)||1981 EM13|| align=right|15,3|| align=right|2,213|| align=right|0,082|| align=right|5,01|| align=right|3,292||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12203)||1981 EO19|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|8,76|| align=right|5,148||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12204)||1981 EK26|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,120|| align=right|2,89|| align=right|4,063||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12205)||1981 EZ26|| align=right|14,7|| align=right|2,523|| align=right|0,079|| align=right|1,45|| align=right|4,007||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12206)||1981 EG27|| align=right|14,1|| align=right|2,980|| align=right|0,058|| align=right|2,28|| align=right|5,144||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12207)||1981 EU28|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,194|| align=right|4,11|| align=right|3,325||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12208)||1981 EF35|| align=right|15,5|| align=right|2,513|| align=right|0,078|| align=right|3,45|| align=right|3,984||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12209)||1981 EF37|| align=right|12,6|| align=right|2,549|| align=right|0,123|| align=right|15,19|| align=right|4,068||MBA||11. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12210)||1981 EA42|| align=right|15,4|| align=right|2,208|| align=right|0,108|| align=right|7,60|| align=right|3,281||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|12211 Arnoschmidt||1981 KJ|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,155|| align=right|15,22|| align=right|5,520||MBA||28. maj 1981||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(12212)||1981 QR2|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,238|| align=right|3,70|| align=right|3,571||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12213)||1981 QN3|| align=right|13,5|| align=right|3,206|| align=right|0,193|| align=right|1,99|| align=right|5,740||MBA||26. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|12214 Miroshnikov||1981 RF2|| align=right|11,9|| align=right|3,212|| align=right|0,151|| align=right|14,35|| align=right|5,757||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12215)||1981 US22|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,155|| align=right|6,54|| align=right|3,490||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(12216)||1981 WF9|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|6,24|| align=right|3,575||MBA||16. november 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|(12217)||1982 JD2|| align=right|15,0|| align=right|2,174|| align=right|0,069|| align=right|4,09|| align=right|3,206||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|12218 Fleischer||1982 RK|| align=right|13,3|| align=right|2,213|| align=right|0,142|| align=right|4,87|| align=right|3,291||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|12219 Grigorʹev||1982 SC8|| align=right|14,2|| align=right|2,233|| align=right|0,175|| align=right|3,31|| align=right|3,336||MBA||19. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|12220 Semenchur||1982 UD6|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,149|| align=right|3,20|| align=right|3,379||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|12221 Ogatakoan||1982 VS2|| align=right|13,7|| align=right|2,619|| align=right|0,085|| align=right|1,99|| align=right|4,239||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|12222 Perotto||1982 WA|| align=right|13,6|| align=right|2,620|| align=right|0,183|| align=right|10,77|| align=right|4,240||MBA||19. november 1982||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|12223 Hoskin||1983 TX|| align=right|13,1|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|10,30|| align=right|5,286||MBA||8. oktober 1983||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|12224 Jimcornell||1984 UN2|| align=right|13,4|| align=right|2,911|| align=right|0,056|| align=right|1,61|| align=right|4,966||MBA||19. oktober 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|12225 Yanfernández||1985 PQ|| align=right|14,2|| align=right|2,214|| align=right|0,194|| align=right|4,77|| align=right|3,293||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|12226 Caseylisse||1985 TN|| align=right|14,7|| align=right|2,285|| align=right|0,162|| align=right|4,99|| align=right|3,453||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|12227 Penney||1985 TO3|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,191|| align=right|5,65|| align=right|3,426||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12228)||1985 TZ3|| align=right|13,8|| align=right|2,277|| align=right|0,174|| align=right|5,34|| align=right|3,435||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||S. L. Gaiser; J. P. Leech
|-
|(12229)||1985 UK3|| align=right|13,5|| align=right|2,252|| align=right|0,156|| align=right|4,61|| align=right|3,379||MBA||17. oktober 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12230)||1986 QN|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,248|| align=right|4,73|| align=right|4,086||MBA||25. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12231)||1986 QQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,217|| align=right|2,82|| align=right|4,049||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12232)||1986 QZ2|| align=right|13,2|| align=right|2,571|| align=right|0,167|| align=right|9,66|| align=right|4,122||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12233)||1986 QF3|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,250|| align=right|4,96|| align=right|4,095||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|12234 Shkuratov||1986 RP2|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,202|| align=right|12,37|| align=right|4,176||MBA||6. september 1986||Flagstaff||E. Bowell
|-
|12235 Imranakperov||1986 RB12|| align=right|11,7|| align=right|3,195|| align=right|0,117|| align=right|14,69|| align=right|5,710||MBA||9. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12236)||1987 DD6|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,092|| align=right|4,16|| align=right|3,502||MBA||22. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|12237 Coughlin||1987 HE|| align=right|13,9|| align=right|2,294|| align=right|0,200|| align=right|23,41|| align=right|3,473||MBA||23. april 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|12238 Actor||1987 YU1|| align=right|10,8|| align=right|5,171|| align=right|0,124|| align=right|21,11|| align=right|11,76||JUT||17. december 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|12239 Carolinakou||1988 CN4|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,166|| align=right|5,47|| align=right|4,083||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|12240 Droste-Hülshoff||1988 PG2|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,221|| align=right|3,04|| align=right|3,597||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|12241 Lefort||1988 PQ2|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,230|| align=right|1,70|| align=right|3,553||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|12242 Koon||1988 QY|| align=right|10,5|| align=right|5,104|| align=right|0,067|| align=right|29,78|| align=right|11,54||JUT||18. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12243)||1988 RD1|| align=right|12,6|| align=right|2,996|| align=right|0,109|| align=right|9,73|| align=right|5,186||MBA||9. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|12244 Werfel||1988 RY2|| align=right|13,3|| align=right|3,074|| align=right|0,108|| align=right|9,00|| align=right|5,388||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12245)||1988 RM7|| align=right|14,2|| align=right|3,040|| align=right|0,201|| align=right|1,37|| align=right|5,299||MBA||9. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12246)||1988 RJ8|| align=right|14,0|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,00|| align=right|3,526||MBA||11. september 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(12247)||1988 RO11|| align=right|13,8|| align=right|3,032|| align=right|0,186|| align=right|1,29|| align=right|5,278||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(12248)||1988 RX12|| align=right|13,1|| align=right|3,012|| align=right|0,110|| align=right|9,81|| align=right|5,226||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(12249)||1988 SH2|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,119|| align=right|11,36|| align=right|5,180||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(12250)||1988 TT|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,100|| align=right|10,83|| align=right|5,202||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov